Microtus mujanensis és una espècie de talpó que només es troba a Rússia.

Referències

Enllaços externs 
  

Alexandromys